Andante religioso ― название ряда лирических произведений (или частей циклов) западноевропейских композиторов, соединяющих в себе черты ноктюрна и духовной арии или тех, которые нужно исполнять набожно и благоговейно. Наиболее известны:
 Andante religioso (Григ) ― 4-я часть Хольберг-сюиты Эдварда Грига
 Andante religioso (Мендельсон) ― 2-я часть Сонаты № 4 для органа Феликса Мендельсона
 Andante religioso (Томе) ― ноктюрн Франсиза Томе
 Andante religioso (Элгар) ― произведение Эдварда Элгара